Фа́ша () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Генуя.

Население составляет 112 человек (2008 г.), плотность населения составляет 10 чел./км². Занимает площадь 11 км². Почтовый индекс — 16020. Телефонный код — 010.

Покровителем коммуны почитается святой Гильом Желонский, празднование 11 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20060220080925/http://www.comunedifascia.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики